Un groupe compact de Hickson ou HCG (de l'anglais ) est un regroupement de galaxies sélectionné et publié par  en 1982.

Des 100 groupes de Hickson, le plus connu est le Quintette de Stephan (HCG 92).

D'après Hickson,

Liste des groupes de Hickson

HCG 1

HCG 2

HCG 3

HCG 4

HCG 5

HCG 6

HCG 7 
4 membres : 3 galaxies spirales et 1 galaxie lenticulaire.

HCG 8

HCG 9

HCG 10 
4 membres : 2 galaxies spirales et 2 galaxies lenticulaires.

HCG 11

HCG 12

HCG 13

HCG 14

HCG 15

HCG 16 
4 membres : 2 galaxies spirales et 2 galaxies lenticulaires

HCG 17

HCG 18

HCG 19

HCG 20

HCG 21 
5 membres : 3 galaxies spirales, 1 galaxie lenticulaire et 1 galaxie elliptique

HCG 22

HCG 23

HCG 24

HCG 25

HCG 26

HCG 27

HCG 28

HCG 29

HCG 30

HCG 31

HCG 32

HCG 33

HCG 34

HCG 35

HCG 36

HCG 37

HCG 38

HCG 39

HCG 40

HCG 41

HCG 42 
NGC 3090
NGC 3096

HCG 43

HCG 44 
HCG 44
Arp 316
NGC 3190
NGC 3187
NGC 3193
NGC 3185

HCG 45

HCG 46

HCG 47

HCG 48 
IC 2597
PGC 31580
PGC 31577
ESO 501-59 (PGC 31588)

HCG 49

HCG 50

HCG 51 
Groupe compact de Hickson 51
NGC 3651 = HCG 51A
PGC 34882 = HCG 51B
NGC 3653 = HCG 51C
PGC 34907 = HCG 51D
IC 2759 = HCG 51E
PGC 34899 ou NGC 3651 NED 02 = HCG 51F
PGC 34901 = HCG 51G

HCG 52

HCG 53 
Groupe de Hickson 53
NGC 3697 = HCG 53A
PGC 35360 = HCG 53B
PGC 35355 = HCG 53C
PGC 35381 = HCG 53D

HCG 54

HCG 55

HCG 56

HCG 57 
Groupe compact de Hickson 57
NGC 3753 = HCG 57A
NGC 3746 = HCG 57B
NGC 3750 = HCG 57C
NGC 3754 = HCG 57D
NGC 3748 = HCG 57E
NGC 3751 = HCG 57F
NGC 3745 = HCG 57G

HCG 58 

NGC 3848 = HCG 58A
NGC 3852 = HCG 58B
NGC 3817 = HCG 58C
NGC 3819 = HCG 58D
NGC 3820 = HCG 58E
Les cinq galaxies font aussi partie du groupe d'IC 724

HCG 59

HCG 60

HCG 61 
NGC 4169 HGC 61A (1)
NGC 4173 HGC 61B
NGC 4174 HGC 61D (1)
NGC 4175 HGC 61C (1)

(1) Ces trois galaxies font partie du groupe de NGC 4185. La galaxie NGC 4173 est beaucoup plus rapprochée de la Voie lactée et elle fait partie du groupe de NGC 4274.

HCG 62 
NGC 4761 HGC 62C
NGC 4764 HGC 62D
NGC 4776 HGC 62B (1)
NGC 4778 HGC 62A

(1) Cette galaxie fait partie du groupe de NGC 4780. Elle est à environ 30 millions d'années-lumière plus rapprochée de la Voie lactée que les trois autres galaxies.

HCG 63

HCG 64

HCG 65

HCG 66

HCG 67

HCG 68 

HCG 68A = NGC 5353
HCG 68B = NGC 5354
HCG 68C = NGC 5350
HCG 68D = NGC 5355
HCG 68E = NGC 5358

La distance des galaxies de ce groupe varie de 106 à 117 millions d'années-lumière et  quatre d'entre elles font partie du groupe de NGC 5371 en compagnie de 13 autres galaxies. La cinquième galaxie, NGC 5353 fait partie du groupe de NGC 5383.

HCG 69

HCG 70

HCG 71 

NGC 5008 HCG 71A
IC 4382 HCG 71B
PGC 50640 HCG 71C
PGC 50641 HCG 71D

HCG 72

HCG 73 
NGC 5829 HCG 73A
IC 4526 HCG 73B
PGC 53720 HCG 73C
PGC 53703 HCG 73D
PGC 53702 HCG 73E

HCG 74 

NGC 5910 HCG 74A
PGC 54688 HCG 74B
PGC 54692 HCG 74C
PGC 54698 HCG 74D
PGC 54694 HCG 74E

HCG 75

HCG 76 

NGC 5944 HCG 76A
NGC 5941 HCG 76B
NGC 5942 HCG 76C
PGC 55316 HCG 76D
PGC 55325 HCG 76E
PGC 55313 HCG 76F
PGC 55307 HCG 76G

HCG 77

HCG 78

HCG 79

HCG 80

HCG 81

HCG 82

HCG 83

HCG 84

HCG 85

HCG 86

HCG 87

HCG 88

HCG 89

HCG 90

HCG 91

HCG 92 

5 membres : les 5 galaxies liées du Quintette de Stephan.

Aussi nommé le Quintette de Stephan : une des six galaxies du « quintette », NGC 7320, ne fait pas partie du groupe compact car il s'agit d'une galaxie en avant-plan des cinq galaxies du groupe compact. Lorsque le quintette fut découvert, deux des six galaxies du groupe étaient considérées comme n'étant qu'une seule galaxie, d'où le nom de quintette (« groupe de 5 ») pour le groupe de six galaxies, qui de ce fait devient parfaitement approprié pour nommer le groupe compact.

HCG 93 

 NGC 7550 HCG 93A
 NGC 7549 HCG 93B
 NGC 7547 HCG 93C
 NGC 7553 HCG 93D
 NGC 7558 HCG 93E

HCG 94

HCG 95

HCG 96

HCG 97

HCG 98

HCG 99

HCG 100

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Catalogue Abell
 Atlas of Peculiar Galaxies

Liens externes 
Le  Groupe Galactique de Hickson sur Ciel des Hommes (traduction d'Astronomy Picture of the Day)

Amas de galaxies
Catalogue de galaxies